Stuckius ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Stucke (auch: Johannes Stuckius; 1587–1653), deutscher Jurist und Politiker
 Johann Rudolf Stucki (auch Stuck oder Stuckius; 1596–1660), Zürcher Theologe und Rhetoriker
 Johann Wilhelm Stucki (auch Stuck oder Stuckius; 1542–1607), Zürcher Theologe und Philologe